{{Info/Futebol/temporada

|título              =Seleção Brasileira de Futebol
|imagem              =
|temporada           =2016
|treinador           = Dunga Tite

|final_vitorias      =8
|final_empates       =3
|final_derrotas      =1
|final_gm            =30
|final_gs            =7
|final_artilheiro    =Philippe Coutinho e Gabriel Jesus
|final_artilh_gols   =5

|torneio1            =Copa América Centenário
|torneio1_resultado  =Eliminado (fase de grupos)
|torneio1_vitorias   =1
|torneio1_empates    =1
|torneio1_derrotas   =1
|torneio1_gm         =7
|torneio1_gs         =2
|torneio1_artilheiro =Philippe Coutinho
|torneio1_artilh_gols=14

|torneio2            =Eliminatórias para Copa 2018
|torneio2_resultado  =
|torneio2_vitorias   =6
|torneio2_empates    =2
|torneio2_derrotas   =0
|torneio2_gm         =24
|torneio2_gs         =5
|torneio2_artilheiro =Gabriel Jesus e Philippe Coutinho
|torneio2_artilh_gols=8

|torneio3            =Amistosos
|torneio3_resultado  =
|torneio3_vitorias   =1
|torneio3_empates    =0
|torneio3_derrotas   =0
|torneio3_gm         =2
|torneio3_gs         =0
|torneio3_artilheiro =Gabriel e Jonas
|torneio3_artilh_gols=31

|maior_publico       =45010
|maior_publico_jogo  = 2–2 
|maior_publico_local =Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata
|maior_publico_data  =25 de março
|menor_publico       =326
|menor_publico_jogo  = 2–0 
|menor_publico_local =Dick's Sporting Goods Park, Commerce City
|menor_publico_data  =29 de maio
|publico_total       =165114
|publico_jogos       =4

|maior_vitoria       = 7–1 
|maior_vitoria_local =Citrus Bowl, Orlando
|maior_vitoria_data  =8 de junho, Copa América Centenário
|maior_derrota       = 0–1 |maior_derrota_local =Gillette Stadium, Foxborough
|maior_derrota_data  =12 de junho, Copa América Centenário

|notas               =

|temporada_anterior  = Temporada 2015
|temporada_proxima   =Temporada 2017 
}}
A Seleção Brasileira de Futebol em 2016''' participou das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2018. Também participará das Olimpíadas. Já disputou um amistoso e a Copa América Centenário, sendo eliminada na fase de grupos com um empate (Equador), uma vitória (Haiti) e uma derrota (Peru).

Elenco

Estatísticas

Desempenho

Artilheiros 
Estes são os artilheiros da temporada:

Atualizado até 18 de novembro de 2016

Jogos

Amistosos

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 
Estes são os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 nesta temporada:

Copa América Centenário

Primeira fase

Grupo B

Sub-23 (Olímpico)

Amistosos

Ver também 
 Seleção Brasileira de Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016

Ligações externas 
 
 
 

Futebol de 2016 no Brasil
2016